Chantal Petitclerc (née en 1969), championne paralympique canadienne de course en fauteuil roulant ;
 Jean Petitclerc (né en 1960), acteur québécois ;
 Jean-Marie Petitclerc (né en 1953), prêtre, éducateur spécialisé, fondateur du Valdocco ;
 Martin Petitclerc, pseudonyme de Maurice Pottecher (1867-1960), homme de théâtre, écrivain et poète français.